pasat – stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile
 Volkswagen Passat – rodzina samochodów osobowych klasy średniej, produkowanych przez firmę Volkswagen od 1973 roku
 Volkswagen Passat CC – samochód osobowy z 4-drzwiowym nadwoziem fastback, produkowany przez firmę Volkswagen od 2008 roku